Pinarello — итальянская компания-производитель спортивных велосипедов, базирующаяся в городе Тревизо, Италия. Основанная в 1952 году, компания предлагает в основном велосипеды ручной сборки для шоссе, трека, и велокросса.

Компания также производила велосипеды под торговой маркой Opera, а сейчас имеет собственный бренд компонентов и аксессуаров — MOST.

В декабре 2016 года компания была приобретена частной инвестиционной группой L Catterton, связанной с LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, также известной как LVMH.

История

Создание компании 
Джованни Пинарелло — основатель компании, родился 10 июля 1922 года в коммуне Виллорба, Италия. Он был восьмым ребенком из двенадцати и жил в обычной фермерской семье. С детства Джованни стал увлекаться велосипедами и к 17 годам начал участвовать в соревнованиях в любительской категории. Одновременно с этим он начинает подрабатывать в местной компании Paglianti. Тут, вместе со своими сотрудниками, он начинает производить велосипеды ручной сборки. Велосипедные рамы были грубыми и скупались не очень активно, к тому же компания не могла выпускать большие партии, что тормозило её развитие. К 1947 году Джованни переходит в профессиональный спорт, где в течение шести лет побеждает в пяти гонках и заканчивает карьеру в 1953 году.

В 1952 году Джованни переезжает в Тревизо, где берет в аренду магазин и начинает коммерческую деятельность. Деньги на аренду он получил от профессиональной команды Bottecchia, в которой он тогда состоял и получил от неё 100 000 лир. Постепенно бренд Pinarello приобретает репутацию и к 1957 году начинается сотрудничество с первой командой Padovani. Сотрудничество с профессиональным командами становится для Джованни главным рекламным двигателем.

Первые успехи 
Постепенно компания переходит из небольшой мастерской в крупную компанию с полным циклом работ, включая монтаж и окраску, в которой работают десятки сотрудников.

В 1960 году Pinarello начинает спонсировать профессиональную команду Mainetti. В 1966 году на велосипеде Pinarello Гуидо Россо побеждает в многодневной гонке Тур де л'Авенир. А в 1975 году, Фаусто Бертольо побеждает на крупном Гранд-Туре, Джиро д'Италия. После этого о велосипедах Pinarello начинают говорить в газетах и по телевидению. Бренд становится известным за границей.

В 1980 году Pinarello подписывает контракт с командой Joly, после чего становится вторым спонсором, после компании Inoxpran.

1984 год стал для Pinarello успешным — американец Алекс Гриваль выигравает золотую медаль на олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

В начале 90-х годов компания начинает сотрудничать с испанским гонщиком Мигелем Индурайном. На велосипедах Pinarello он одерживает пять побед на Тур де Франс, две победы на Джиро, Олимпиаде, побеждает в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира, побивает часовой рекорд. Успехи Индурайна способствовали развитию бренда Pinarello в Испании. Она становится главным экспортером компании.

Pinarello в 2000-е годы 
В 2009 году компания Pinarello становится одним из главных спонсоров образованной в этом же году команды Team Sky (с 2019 года – Team Ineos). На велосипеде Pinarello Dogma Брэдли Виггинс одерживает победу в гонке Тур де Франс. В 2013, 2015–2019 годах Pinarello Dogma ежегодно фигурирует в качестве велосипедов победителей этой престижнейшей велогонки из команды Team Sky.

Также велосипеды Pinarello позволили победить Team Sky в гонках Giro d'Italia и Vuelta a España.

2000-е годы ознаменовались для Pinarello переходом к асимметричной геометрии рамы, экспериментами с формой вилки и широким использованием электронно управляемых трансмиссий. Последние модели шоссейных велосипедов Pinarello имеют характерную, выгнутую вперед, форму вилки, заимствованную у модели IL Bolide (показавшую хорошую аэродинамичность).

Устройство компании 
Разработка рам проходит на фабрике в Тревизо. Затем эскизы отправляют на фабрику компании в Тайвань, где рамы производятся. После чего рамы отправляются в Италию, где их обрабатывают и красят (всё делается вручную). Ежегодно Cicli Pinarello S.p.A. производит свыше 30000 велосипедов и 7000 рам под брендом Pinarello. 70 % продукции производится на экспорт (в основном для Японии, США, Австралии и Испании).

Компания производит велосипеды преимущественно ручной сборки. Материалы рамы: карбон, алюминий.

Модельный ряд 
 Шоссейные Dogma F12, Dogma F12 X-Light, Dogma F12 Disk, Dogma F10, Dogma F10 Disk, Dogma K10S Disk, Dogma K10, Dogma FS, Prince FX, Prince FX Disk, Prince, Prince Disk, Gan, Gan Disk, Gan K Disk, Razha, Razha Disk, Angliru, Angliru Disk, Neor, Prima.
Триатлон Bolide TR+, Bolide TR.
Трековые Bolide HR, Maat, Xtrack, Pista.
 Кроссовый Crossista+, Crossista.
 Фикс Lungavita.
 Дорожные Treviso Disk.
 Гравел Grevil+, Grevil.
 Подростковый Speedy T6.
 Велосипед для гонок с раздельного старта Bolide TT.

Сотрудничество 
Pinarello сотрудничает с японской фирмой Toray — это единственная компания которая поставляет ей карбон, поставляемый также для аэрокосмической промышленности. Также компания сотрудничает с такими фирмами как Sram, Campagnolo, Shimano.

LA PINA Cycling Marathon

Происшествия 
1 мая 2012 года со склада Pinarello была украдена партия велосипедов, состоящая из 80 штук, на общую сумму 450 тысяч евро.

См. также 
 De Rosa
 Colnago

Примечания 

Компании по алфавиту
Производители велосипедов Италии